El Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) es un organismo internacional autónomo creado en mayo de 1951. Su objetivo inicial fue ofrecer un marco de cooperación regional en materia de educación para adultos y jóvenes, a través de la formación de personal especializado, la investigación y sistematización de conocimiento, y la divulgación e intercambio —entre especialistas, investigadores, funcionarios públicos y docentes—, de información y experiencias provenientes de las instituciones y organismos educativos.

Historia del Centro
 
El nacimiento del CREFAL se remonta a 1950. El 11 de septiembre de ese año se suscribió el “Acuerdo entre la UNESCO y el Gobierno Mexicano sobre el Establecimiento de un Centro Regional para la Formación de Personal y la Preparación de Material de Educación de Base en América Latina”.  

El Acuerdo da vida a lo que hoy es el Centro de Cooperación Regional para la Educación Fundamental para América Latina y el Caribe (CREFAL, por sus siglas originales). 
   

La idea inicial del intelectual, poeta y político mexicano, Jaime Torres Bodet —entonces director de la UNESCO—, era crear una red de centros regionales en todo el mundo, destinados a la formación de docentes y a la preparación de material en educación fundamental.    

El Centro destinado a América Latina y el Caribe encontró su sede en México, y sus oficinas en la Quinta Eréndira —ubicada en la ciudad de Pátzcuaro, estado de Michoacán, una ciudad a 325 kilométros de la Ciudad de México y 56 de Morelia, que conserva la riqueza cultural purépecha y colonial, así como un estilo arquitectónico barroco y neoclásico, y una centenaria oferta de artesanía fina en madera, hierro forjado, cobre, hojalata, alfarería y textiles       

Desde el 9 de mayo de 1951, día en que abrió sus puertas, el CREFAL ha formado parte de la comunidad de Pátzcuaro.     

Bajo la batuta del maestro mexicano Lucas Ortiz Benítez como director del CREFAL, en el primer año se formaron en sus aulas docentes de Bolivia, Ecuador, Perú, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Haití y Honduras. Generaciones subsecuentes de maestros de distinta procedencia continuaron formándose en la institución.     

A partir de 1960, el CREFAL reorientó su quehacer en el campo de la educación bajo los criterios de las Naciones Unidas, para quien “la educación fundamental debería actuar en un contexto más amplio de desarrollo, frente a la necesidad de organizar cooperativas, estimular el crédito y otras actividades sociales y económicas.” 

El efecto se sintió en el vínculo estrecho que debería formar la educación fundamental con el desarrollo de las comunidades. Para estar a la altura del compromiso, en 1961 el CREFAL ,comenzó a denominarse Centro Regional de Educación Fundamental para el Desarrollo de la Comunidad en la América Latina, si bien conservó el acrónimo de su nombre original. 

Más tarde, en 1969, la UNESCO detectó un crecimiento continuo y acelerado de los índices mundiales de analfabetismo y una estrecha relación entre alfabetización y desarrollo social y económico. En consecuencia, el CREFAL enfocó su labor hacia la promoción de la alfabetización en el contexto de la educación de adultos, cambiando otra vez su nombre; esta vez por el de Centro Regional de Alfabetización Funcional para las Zonas Rurales de América y conservando, de cualquier manera, su acrónimo. En lo subsecuente, el CREFAL aumentó sus actividades de alfabetización con otros países de América Latina y el Caribe, así como con otras instituciones internacionales.

Directores 
Raquel Sosa Elizaga (2018-2019)
Sergio Cárdenas Denham (2017-2018)
Mercedes Calderón García (2008 - 2017 )
Humberto Salazar Herrera (2004-2007).
Alfonso Rangel Guerra (2002-2004).
Juan Millán Soberanes (1998-2002).
Jesús Liceaga Ángeles (1996-1998).
Vitelio García Maldonado (1994-1995).
Mario Aguilera Dorantes (1990-1993).
Luis G. Benavides Ilizaliturri (1987-1990).
Tomás Miklos Ilkovics (1985-1987).
Gilberto Garza Falcón (1979-1985)
Adalberto A. Velázquez Salazar (1975-1978).

Estructura 

El CREFAL está encabezado por la Dirección General, de la que dependen la Secretaría Académica, la Secretaría de Desarrollo Institucional y la Dirección de Difusión Educativa.

Secretaría Académica 
Dirección de Investigación

“Transformamos la evidencia científica en acciones educativas”

La Dirección de Investigación hace uso de metodologías de punta en la investigación educativa para incrementar la base de conocimientos sobre el aprendizaje, la educación, y el desarrollo cognitivo y socioemocional de jóvenes y adultos a lo largo de la vida, en distintos contextos sociales.

El Laboratorio de Investigación e Innovación Educativa (LINE), provee evidencia científica confiable y apoya las buenas decisiones en política educativa en América Latina y el Caribe, a través del diseño de intervenciones educativas innovadoras y la evaluación de su impacto en contextos reales; particularmente, con el fin de mejorar la vida de los jóvenes y adultos de la región.

Nuestras líneas de investigación son:
 Políticas educativas: estudia el diseño, implementación, escalamiento y evaluación de políticas de educación para jóvenes y adultos en la región. 
 Docencia efectiva: estudia los avances más recientes sobre el aprendizaje y la cognición para transformarlos en estrategias de enseñanza efectivas.
 Alfabetización en el siglo XXI: analiza el desarrollo de competencias necesarias para mejorar la vida de jóvenes y adultos ante los retos que ofrecen las sociedades actuales.
 Educación, mente y cerebro: desde una perspectiva que integra la educación y los enfoques de las neurociencias, la psicología cognitiva y la psicología del desarrollo, genera evidencia para entender la forma en que los jóvenes y adultos aprenden.
 Educación inclusiva: analiza por qué las personas con desventajas físicas y socioeconómicas no tienen acceso a la educación formal y propone soluciones para su integración.
 Cambios tecnológicos y recualificación de las personas: estudia cómo la tecnología afecta a personas jóvenes y adultas y propone soluciones para que puedan hacer un uso efectivo de ésta.
 Economía de la educación: analiza las limitaciones socieconómicas que afectan los logros educativos y evalúa posibles soluciones, para proponer políticas costo-efectivas.
 Migración y educación: estudia los retos que enfrentan los migrantes y sus comunidades en términos de acceso y calidad educativa, así como de desarrollo humano.

Dirección de Docencia

“Educamos para formar líderes educativos”

Desarrolla modalidades de formación presenciales, mixtas y a distancia para diferentes públicos: educadores de nivel básico y medio superior; educadores de jóvenes y adultos; funcionarios públicos, asesores y promotores de la educación en la agenda pública.

Su oferta permanente se centra en programas de nivel maestría, así como en el diseño de cursos y diplomados sobre demanda.

Temática: 
 Educación y política educativa
 Educación, mente y cerebro
 Docencia efectiva
 Liderazgo educativo
 Formación de formadores
 Comunidades de aprendizaje
 Diseño de materiales educativos
 Enfoques en la enseñanza de las matemáticas
 Enfoques en la enseñanza de las ciencia 

Biblioteca “Lucas Ortiz Benítez”     

“Ponemos el conocimiento al servicio de las personas”

Es un centro de información, dedicado a preservar el conocimiento acumulado del CREFAL derivado de sus programas de investigación y docencia sobre la educación para jóvenes y adultos y temas relacionados con la educación para la vida. El centro cuenta con una amplia biblioteca, fototeca, mediateca y un archivo histórico de acceso gratuito.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web del CREFAL.
 Revista Decisio (CREFAL).
 Revista Interamericana de Educación de Adultos (CREFAL).

Unesco